Heselbach ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte:
 Heselbach (Baiersbronn), Weiler im Ortsteil Klosterreichenbach von Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Heselbach (Wackersdorf), Kirchdorf der Gemeinde Wackersdorf, Landkreis Schwandorf, Bayern

Gewässer:
 Heselbach (Kleine Enz), rechter Zufluss der Kleinen Enz entlang der Gemeindegrenze von Neuweiler zu Oberreichenbach, Landkreis Calw, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Häselbach
 Hesselbach